Вернер, Михаил:
 Вернер, Михаил Антонович (1858—1905) — издатель, автор путевых очерков; изобретатель мотоцикла.
 Вернер, Михаил Евгеньевич (1881—1941) — советский кинорежиссёр, художник и сценарист.
 Вернер, Михаил Николаевич (1868 — после 1920) — русский военный деятель, генерал-майор.